

Musica 
 Reminder – album dei Nearly del 2006
 Reminder – singolo dei Moderat del 2016
 Reminder – singolo di The Weeknd del 2017